James Scott puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:
 James Scott, I duque de Monmouth.
 James Sylvester Scott, un compositor y pianista estadounidense de rag.
 James Scott Connors, más conocido como Jimmy Connors, un tenista estadounidense.
 James Lamont Scott, un baloncestista estadounidense.
 James Scott, un actor británico.
 James Scott Bumgarner, más conocido por su nombre artístico James Garner, un actor estadounidense.